Hydralmosaurus (« lézard d'eau salée ») est un genre éteint de plésiosaures de la famille des Elasmosauridae. Ce plésiosaure du Crétacé supérieur (fin du Santonien - début du Campanien) n'est connu que par un seul spécimen découvert dans le Nebraska, aux États-Unis.

Hydralmosaurus avait été décrit en 1943 par Samuel Paul Welles comme un nouveau genre et l'avait nommé Hydralmosaurus   serpentinus. La longueur totale du corps du spécimen est de 9,44 mètres (31,0 pi).

Invalidation du genre 
Dans le cadre d'une synthèse sur l'évolution des élasmosauridés en 2016, R. Otero réattribue son nom binominal initial à ce spécimen : Styxosaurus browni.

Références

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures
 Plesiosauria
 Elasmosauridae
 Styxosaurus

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Nomen dubium
Taxon fossile décrit en 1877
Taxon fossile décrit en 1943